La Fußball-Regionalliga 2017-2018 è la 6ª edizione del quarto livello del campionato di calcio tedesco. La stagione è iniziata il 30 luglio 2017.

Regionalliga Nord

Regionalliga Nord-Est

Regionalliga Ovest

Regionalliga Sud-Ovest

Regionalliga Bayern

Spareggi Promozione
Si disputano il 24 e il 27 maggio 2018

Note

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
Fußball-Regionalliga